Томас Кук может означать:

Персоналии 
 Кук, Томас (1808—1892) — британский предприниматель, основатель первого в мире туристического агентства.
 Кук, Томас Джозеф (1885—1964) — американский футболист, призёр Летних Олимпийских игр 1904 года.

Компании 
 Thomas Cook Group (ранее Thomas Cook AG) — туристическая компания
 Thomas Cook Airlines — группа авиакомпаний